Conyers Darcy ist der Name folgender Personen:

* Conyers Darcy (Politiker, um 1685) (um 1685–1758), britischer Politiker
 Conyers Darcy, 1. Earl of Holderness (1599–1689), englischer Adliger
 Conyers Darcy, 2. Earl of Holderness (1622–1692), englischer Adliger
 Conyers Darcy, 4. Baron Conyers (um 1570–1654), englischer Adliger und Politiker